Луис Армандо Хосе Лекарос де Коссио () (12 февраля 1943 года — 19 января 2015 года) — перуанский дипломат. Посол Перу в ряде государств.

Биография 
Родился 12 февраля 1943 года.

Начал дипломатическую службу в 1968 году с должности третьего секретаря посольства Перу в Мексике. Работал в перуанских посольствах Перу в Манагуа и в Гаване.

В 1984—1986 годах — сотрудник посольства Перу в Австралии.

В 1986—1988 годах — сотрудник посольства Перу в Никарагуа.

В 1988—1990 годах — заведующий канцелярией по борьбе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков в Лиме .

В 1990—1991 годах — Чрезвычайный и Полномочный Посол Перу в СССР.

В 1991—1995 годах — Чрезвычайный и Полномочный Посол Перу в России.

В 1993—1995 годах — Чрезвычайный и Полномочный Посол Перу на Украине по совместительству.

В 1997—2000 годах — Чрезвычайный и Полномочный Посол Перу в Испании.

В 2000—2001 годах — Чрезвычайный и Полномочный Посол Перу в Мексике.

В 2001—2003 годах — Чрезвычайный и Полномочный Посол Перу в Великобритании .

В 2005—2006 годах — Чрезвычайный и Полномочный Посол Перу в Испании .

Был заместителем министра иностранных дел Перу.

Умер 19 января 2015 года в Париже.

Примечания 

Послы Перу в Испании
Послы Перу в СССР
Послы Перу в России
Послы Перу в Великобритании
Послы Перу на Украине
Послы Перу в Мексике
Заместители министров иностранных дел